Åmot IF é um clube esportivo da Noruega fundado em 19 de março de 1919. Sua sede fica em Modum.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1919
Clubes de futebol da Noruega